Мірабо́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Воклюз. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 630 км на південний схід від Парижа, 55 км на північний схід від Марселя, 75 км на схід від Авіньйона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 452 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1142,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Мірабо на сайті французького Національного інституту географії
 Мірабо на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Мірабо на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Воклюз

Примітки 

Муніципалітети департаменту Воклюз